Koschorreck ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Koschorreck (1921–2010), Leiter der Velberter Mission von 1976 bis 1985
 Elisabeth Koschorreck (* 1952), deutsche Politikerin (SPD)
 Michael Koschorreck (Kosho, * 1962), deutscher Musiker
 Walter Koschorreck (1915–1978), deutscher Bibliothekar

Siehe auch:
 Koschorrek